Hrvatska:
 Kučiće (nekad u medijima kao "Kučići"), selo koje upravno pripada Gradu Omišu
BiH:
 Kučići (Kakanj, BiH), naselje u općini Kakanj
 Kučići (Trebinje, BiH), naselje u općini Trebinje